Maurice kan syfta på:
 Maurice, en film från 1987 regisserad av James Ivory
 Maurice (roman), en roman av E.M. Forster 
 Maurice (Skivvärlden), en fiktiv katt

Geografi

Mauritius 

 Mauritius, ö och självständig stat,

USA 

 Maurice (ort i USA, Louisiana), Vermilion Parish, 
 Maurice (ort i USA, Iowa), Sioux County, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade USAförgreningar